Mangstl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mangstl (* 1949), deutscher Agrarwissenschaftler
 Karoline Hetzenecker (ab 1848: Karoline von Mangstl; 1822–1888), deutsche Opernsängerin